KCT steht für: 
 Bahnhof King’s Cross Thameslink
 Korps Commandotroepen, eine Einheit der niederländischen Armee

KČT steht für:
 Klub českých turistů, tschechischer Touristenclub

Abkürzung